Sezon 2016/2017 był 76. Ruchu Chorzów w Ekstraklasie.

Skład

Transfery

Do klubu

Wypożyczenia do klubu

Z klubu

Mecze

Tabela 
 Runda zasadnicza

Przypisy 

Ruch Chorzów
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie